est la formule brute de plusieurs isomères.

 diméthylfurane ou 2,5-diméthylfurane, numéro CAS 
 cyclohexénone ou cyclohex-2-én-1-one, numéro CAS